Исидо́р (Исаа́к) Ароно́вич Францу́з (, Одесса, Российская империя — 1991, Москва, СССР) — советский архитектор и книжный график, один из авторов Мавзолея Ленина и трибун на Красной площади в Москве.

Биография 
Исидор Аронович Француз родился в еврейской семье. Отец, Арон Ицкович Француз, происходил из Берислава и жил с семьёй в Одессе на улице Нежинской, 5. Закончил коммерческое училище Гохмана в Одессе. Принимал участие в Первой мировой войне, Георгиевский кавалер.

Работал художником-агитатором в Одессе в Югротау (Юг Роста). В 1921 году был командирован в Москву во ВХУТЕМАС. Одновременно занимался книжной иллюстрацией. В 1926 году окончил вуз со званием архитектора-художника. Работал в личной мастерской А. В. Щусева, принимал участие практически во всех его крупных работах.

В 1933—1941 руководил архитектурной мастерской Моссовета по планировке набережных и мостов. Автор проектов многочисленных построек в Москве.

В 1935 году вступил в Союз архитекторов СССР. С 1950 года — член Московского отделения Союза художников.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. Служил в звании инженер-капитана. Занимался маскировкой зданий и сооружений.

Автор книжных иллюстраций к произведениям современных детских писателей, в том числе Агнии Барто, Льва Зилова, Веры Харузиной.

В 1958 году вышел на пенсию.

Скончался Исидор Француз 19 сентября 1991 года в Москве. Похоронен на Донском кладбище .

Основные работы 

 Мавзолей Ленина в Москве на Красной площади (совместно с А. Щусевым и др., 1929—1930)
 Проекты застройки Бережковской, Саввинской и других набережных Москвы (1934—1936)
 Некрополь и трибуны на Красной площади в Москве (1940)
 Оформление отдельных частей ЦПКиО им. Горького в Москве (1944—1945)
 Зверев мост через Водоотводный канал в Москве (совместно с Н. Я. Калмыковым; 1930)
 Канавинский мост через Оку в Нижнем Новгороде (совместно с П. В. Щусевым; 1933)
 Глазковский мост через Ангару в Иркутске (совместно с А. В. Стрелецким; 1936)
 Торговый павильон «Главликёрводка» на ВСХВ (1939 г.). Утрачен в 1960-е гг.
 Павильон «Рыбное хозяйство» на ВСХВ (1939), снесён в начале 1980-х гг.
 Павильон «Животноводство» (1952) на ВСХВ
 Павильон ГССР (1952) на ВСХВ.
 Здание Наркомзема (Москва, Садовая-Спасская, 11/1; ныне здание Министерства сельского хозяйства РФ), по проекту А. В. Щусева, совместно с Д. Д. Булгаковым, Г. К. Яковлевым
 Автор архитектурного оформления ряда памятников и мемориальных досок в Москве:
 Памятник В. И. Ленину на Тверской площади (1940, скульптор С. Д. Меркуров);
 Надгробные памятники-бюсты Я. М. Свердлову, Ф. Э. Дзержинскому, М. В. Фрунзе и М. И. Калинину (1947), А. А. Жданову (1949) в Некрополе у Кремлёвской стены, все — совместно со скульптором С. Д. Меркуровым;
 Памятник М. И. Калинину (1947, скульптор С. Д. Меркуров);
 Памятник В. Р. Вильямсу (1947, скульптор С. О. Махтин);
 Памятник-бюст С. С. Корсакову (1949, скульптор С. Д. Меркуров);
 Памятник-бюст М. И. Авербаху (1952, скульптор С. Д. Меркуров);
 Памятник-бюст К. Э . Циолковскому (1957, скульптор С. Д. Меркуров);
 Памятник-бюст Н. Е. Жуковскому (1959, скульптор Г. В. Нерода);

Награды 
Награждён Георгиевским крестом, орденом Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги».

Примечания

Литература 
 Брановер Г. Г. — Москва: Российская Академия Естественных Наук. Научный фонд «Еврейская энциклопедия». «Эпос», 1997. — Т. III. — С. 238. — 528 с. — 2000 экз.
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 3. Socialist Realism: 1933—1955. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2022. С. 58. .

Участники Первой мировой войны (Россия)
Военные инженеры Великой Отечественной войны
Архитекторы Москвы
Архитекторы СССР
Архитекторы Иркутска
Художники СССР
Выпускники ВХУТЕМАСа
Мавзолей Ленина
Похороненные на Донском кладбище